Чемпионат Австрии по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Австрии по шоссейному велоспорту, среди профессионалов проводится с 1969 года. 
За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Мужчины. Индивидуальная гонка.

Женщины. Групповая гонка.

Женщины. Индивидуальная гонка.

Примечания

Ссылки 

Австрия
Велогонки в Австрии
Шоссейный велоспорт